Kamisatomi (jap. ) bezeichnet:
 ein Dorf in der Präfektur Gunma, heute: Takasaki
 ein Lehen mit Sitz in diesem, siehe Kamisatomi (Han)